EAU, Eau eller EaU kan syfta på:

 EAU – nationalitetsbeteckning för motorfordon från Uganda
 EAU – IATA-kod för en flygplas i Eau Claire i Wisconsin, USA, se Chippewa Valley Regional Airport
 EAU – en ekonomisk union mellan stater i Europa och Asien, se Eurasiska unionen
 Eau-de-cologne – den mest utspädda varianten av parfym

Geografi
 Eau – en holme i Mikronesiens federerade stater